Суккуб:

 Суккуб — вид демоницы в средневековых легендах.
 Суккуб — эпизод 303 (№ 34) сериала «South Park».
 Суккуб — фильм ужасов 1968 года режиссёра Хесуса Франко.